Sirsi (Karnataka), een plaats in de Indiase staat Karnataka
Sirsi (Uttar Pradesh), een plaats in de Indiase staat Uttar Pradesh